Исеть — топоним в России, а также производные от него названия.

Топоним 
 Исеть — река на Урале и в Западной Сибири, левый приток Тобола.
 Исеть — посёлок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области.
 Исеть — станция Свердловской железной дороги в посёлке Исеть.
 Исеть — деревня в Качугском районе Иркутской области.

Прочее 
 «Исеть» — гостиница в Екатеринбурге.
 «Исеть» — небоскрёб в Екатеринбурге.
 Уральский завод электрических соединителей «Исеть» — промышленное предприятие в городе Каменске-Уральском).
 «Исеть-1» — плавающая гусеничная машина.

См. также 
 Исетское